«Хроматро́н» — ныне несуществующий российский завод. Крупнейший производитель цветных кинескопов в СССР.

Заложен в 1969 году в Москве. В соответствии с концепцией развития электронной промышленности, «Хроматрон» был включен в состав Объединения «МЭЛЗ», что позволило ввести его в эксплуатацию в течение двух лет.

Являлся передовым предприятием в стране. Уровень механизации и автоматизации всех производственных процессов приближался к 90%. Завод был оснащен автоматизированной системой управления производством. Всё технологическое оборудование было связано непрерывным грузонесущим конвейером. Передача деталей и узлов осуществлялось манипуляторами. Были механизированы большинство складских и транспортных операций. Контроль за технологическими процессами осуществляла электронно-вычислительная техника.

Интересная информация 

Демонстрируя Косыгину достижения электроники, А. И. Шокин посетовал, что в Москве нет ни одного предприятия, оснащенного современной электронной технологией, которое бы стало образцом достижений в области современных высоких технологий и было бы достойно показа на любом уровне. Косыгину видимо тоже надоело каждый раз предлагать гостям посетить ЗИЛ, и он согласился с тем, что надо такой завод в Москве создать.

Когда завод посетил генеральный секретарь компартии США Гэс Холл, то в книге почётных гостей он выразился в том духе, что только здесь ему удалось воочию увидеть социализм.

Почти два десятка лет, с момента основания, заводом руководил Ю. Д. Машин.

В 1976 году специально для рабочих завода на «Хроматроне» была организована персональная выставка произведений живописи заслуженного художника РСФСР Салавата Салаватова. 

Начальником производства на «Хроматроне» работал московский бард Сергей Стёркин. 

С 1982 по 1989  годы на «Хроматроне» работал Народный Художник России Алексей Зеля. Холл проходной и оранжерею украшали его композиции из кварцевого стекла. 

С 1985 по 1990 годы на этом заводе работал слесарем известный российский режиссёр Ярослав Чеважевский./

Завод в настоящее время 

Завод как производственное предприятие ныне не существует. Бывшие здания завода перепрофилированы в ТЦ «Щёлково» и офисный центр «East Gate».

Литература 

 Москва. Энциклопедия Редактор: Воронина П.А, Жуков Ю.Н, Канатов В. И. М. Советская энциклопедия 1980 г. — 690 с
 «Завод сегодня и завтра», М. Планета, 1979.
 Шокин А. А. Министр невероятной промышленности СССР. Страницы биографии. — Москва: Техносфера, 2007. ISBN 978-5-94836-151-2

Примечания 

Компании Москвы
Предприятия Москвы
Производители электроники России
Здания и сооружения, построенные в 1970 году в Москве